Rocco: Animal Trainer ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Evil Angel. Regisseur und männlicher Hauptdarsteller der Filme ist Rocco Siffredi. Bis zum Jahr 2009 wurden 31 Teile der Serie gedreht. Im Jahr 2002 wurde die Serie mit dem AVN Award als Best Continuing Video Series ausgezeichnet. Die Filme beinhalten häufig Analsex- und Gruppensex-Szenen.

Darsteller 
 Rocco: Animal Trainer 1 (1999): Amanda Dawkins, Beata, Mickaella May, Katja Love, Kelly Stafford, Stephanie Silver, Camilla Krabbe, Jini J., Nancy Lee, Wild Lady, Chantal Chevalier, Katty Thurman, Nicole
 Rocco: Animal Trainer 2 (1999): Camilla Krabbe, Offilia, Suzette Sebring, Lira, Stephany Steel, Suzana, Vanessa
 Rocco: Animal Trainer 3 (2000): Bamboo, Brandy Canyon, Kelly Stafford, Laura Turner, Martina Mercedes, Michaela Saike, Adeline Lange, Gabriella Kerez, Beata, Kirsten Halborg
 Rocco: Animal Trainer 4 (2001): Cassandra Wild, Catherine Count, Jenny, Lora, Lynn Stone, Nikki Anderson, Silvia Sun, Eva Mercedes
 Rocco: Animal Trainer 5 (2001): Claudia Jamsson, Suzette Sebring, Mallory, Sandra Romain, Michelle Wild, Mary Blond, Sylvia Laurent, Vanessa
 Rocco: Animal Trainer 6 (2001): Lynn Stone, Brenda, Jessica Fiorentino, Karma Rosenberg, Julia Crow, Mallory, Monica Sweetheart, Musky, Angela Crystal, Renata, Sabine Mallory
 Rocco: Animal Trainer 7 (2001): Catherine Count, Sandra Shine, Katalin Kiraly, Sandra Kay, Melinda Vecsey, Milla, Laura Orsoia, Petra Short, Vivienne Laroche
 Rocco: Animal Trainer 8 (2001): Dora Venter, Honey, Laura Orsoia, Sandy Style, Stacy Silver, Theza, Viki
 Rocco: Animal Trainer 9 (2002): Angie, Bianca, Caroline De Jaie, Jessica May, Orsi Shine, Krystal De Boor, Patricia Diamond, Sandra Russo
 Rocco: Animal Trainer 10 (2002): Agnes Fodor, Alissa, Belladonna, Tammy, Daniella Schiffer, Ibolya, Kelly Stafford, Melinda Vecsey, Michelle, Sarah O’Neal
 Rocco: Animal Trainer 11 (2003): Charlotte, Alexa May, Jane Darling, Jennifer Dark, Nicol, Vanessa Desiree, Cecilia
 Rocco: Animal Trainer 12 (2002): Black Diamond, Daphnye, Drimla, Jenny Blair, Kelli, Jennifer Cool, Cony Ferrara, Tolly Crystal
 Rocco: Animal Trainer 13 (2003): Bettina, Kety Keite, Amanda, Myli, Tolly Crystal, Katy
 Rocco: Animal Trainer 14 (2003): Judy White, Sarah Blue, Ditty Blue, Mandy Bright, Sandy Style, Vanessa Virgin
 Rocco: Animal Trainer 15 (2004): Anita Queen, Elle, Jewel De’Nyle, Julie Silver, Melissa Black, Mira, Monique, Promise, Sarah Dark
 Rocco: Animal Trainer 16 (2004): Alina Sun, Claudia Jamsson, Demi Cool, Jennifer Max, Megan D., Francesca
 Rocco: Animal Trainer 17 (2004): Claudia Adams, Jeanna Lee, Jennifer London, Kathy Anderson, Katrin, Noemi
 Rocco: Animal Trainer 18 (2005): Angelina Crow, Kathy Anderson, Liliane Tiger, Mili Jay, Katrin
 Rocco: Animal Trainer 19 (2005): Angelina Sweet, Daniela, Jamie Brooks, Katsuni, Lili Vanilli, Silvia Lancome, Gina Jolie
 Rocco: Animal Trainer 20 (2006): Angelina Crow, Christin Black, Keira Farrell, Melissa Lauren, Niki Dark, Sue, Tera Joy
 Rocco: Animal Trainer 21 (2006): Anastasia Squirt, Anette Schwarz, Ariana Rich, Claudia Rossi, Leda Paris, Nomi, Sandra Kay
 Rocco: Animal Trainer 22 (2006): Aisha Sun, Angie Labelle, Anette Schwarz, Jessica Night, Mandy Bright, Nicole, Petty Pol
 Rocco: Animal Trainer 23 (2007): Annette Schwarz, Lily Love, Isabel Ice, Janet Joy, Jennifer Stone, Petty Pol, Sarah James, Tommy Steel
 Rocco: Animal Trainer 24 (2008): Kathia Nobili, Chloe Delaure, Kathy Sweet, Lucy Belle, Megane, Mela, Natalli DiAngelo, Nicol Wonder
 Rocco: Animal Trainer 25 (2008): Valentina Rossi, Chloe Delaure, Christina Lee, Kitty Salieri, Lucie Theodorova, Lucy Belle, Megane, Nataly Lancaster, Veronika Vanoza, Yenna
 Rocco: Animal Trainer 26 (2009): Alena, Anna, Camilla Ken, Kathia Nobili, Gabana, Lea Lexus, Megane, Wiska
 Rocco: Animal Trainer 27 (2009): Anastazie, Betty Saint, Cindy Dollar, Janet Alfano, Larissa Dee, Princess Donna, Rebecca Contrares, Sharon Pink, Bijou, Tarra White
 Rocco: Animal Trainer 28 (2009): Alice King, Betty Saint, Britney, Cindy Dollar, Hadjara, Jasmine Black, Jenny Baby, Gladys Laroche, Playful Ann, Stella Fox, Winnie
 Rocco: Animal Trainer 29 (2009): Abbie Cat, Aletta Ocean, Aliz, Angelica Heart, Harmony Rose
 Rocco: Animal Trainer 30 (2009): Aliz, Sabrina, C.J., Dana DeArmond, Gloria, Jessica Moore, Loona Luxx, Messua
 Rocco: Animal Trainer 31 (2009): Alexa Bold, C.J., Candy Alexa, Sveta, Eliska Cross, Lexi Belle, Samy Omidee, Tina Gabriel, Yoha

Auszeichnungen 
 2001: AVN Award – Best Foreign Feature – Rocco: Animal Trainer 3
 2002: AVN Award – Best Continuing Video Series
 2002: AVN Award – Best Anal Sex Scene – Rocco: Animal Trainer 5 – Janice & five guys
 2009: AVN Award – Best Foreign All Sex Release – Rocco: Animal Trainer 25

Weblinks 
 Filmreihe in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film